Ельняги — название населённых пунктов:

Россия 
 Ельняги — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Ельняги — деревня в Островском районе Псковской области.